Polychaetaspis latus är en ringmaskart som beskrevs av Zofia Kielan-Jaworowska 1966. Polychaetaspis latus ingår i släktet Polychaetaspis och familjen Polychaetaspidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
latus